Bergholmen kan syfta på följande platser:

Finland

Åland 

 Bergholmen, Åland, Hammarland,  (7 ha)

Egentliga Finland 

 Bergholmen (vid Lielaxön, Pargas), Åboland,  (1 ha)
 Bergholmen (vid Attu, Pargas), Åboland,  (14 ha)
 Bergholmen (vid Dragsfjärd, Kimitoön), Åboland,  (7 ha)
 Bergholmen (vid Vänoxa, Kimitoön), Åboland,  (4 ha)

Nyland och Kymmenedalen 

 Bergholmen, Raseborg, Nyland,  (3 ha)
 Bergholmen, Kyrkslätt och Sjundeå, Nyland,  (3 ha)
 Bergholmen, Kyrkslätt, Nyland,  (2 ha)
 Bergholmen, Helsingfors, Nyland, 
 Bergholmen, Sibbo, Nyland,  (1 ha)
 Bergholmen, Borgå, Nyland,  (2 ha)
 Bergholmen (vid Horslök, Lovisa), Nyland,  (11 ha)
 Bergholmen (vid Våtskär, Lovisa), Nyland,  (5 ha)
 Bergholmen (vid Tjuvö, Lovisa), Nyland,  (5 ha)
 Bergholmen, Pyttis, Kymmenedalen,  (3 ha)

Sverige
 Bergholmen (naturreservat) – ett naturreservat i inre delen av Gudingefjärden i Västerviks kommun